

Langue 
 Le Bokar est une langue parlée dans la Région autonome du Tibet, en Chine et dans l'état de l'Assam, en Inde.

Patronyme 
 En Afrique de l'ouest, porté notamment par Tierno Bokar, 1875 - 1939, fondateur d'une école coranique à Bandiagara, au Mali,
 Au tibétain, porté notamment par Bokar Rinpoché, lama, 1940 - 2004.

Homonymie de patronyme